Osoby o tym nazwisku:
 Radhouane Slimane – tunezyjski koszykarz, olimpijczyk
 Zerazou Slimane – tunezyjski zapaśnik

Inne osoby:
 Slimane właśc. Slimane Nebchi – francuski piosenkarz i autor tekstów